Krchleby kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Krchleby (okres Kutná Hora)
 Krchleby (okres Nymburk)
 Krchleby (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Krchleby (okres Šumperk)